Сельское поселение Алёшинское — сельское поселение в составе Кирилловского района Вологодской области.
Центр — посёлок Шиндалово.

Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

По данным переписи 2010 года население — 1028 человек.

История 
Образовано 1 января 2006 года в соответствии с Федеральным законом № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В состав сельского поселения вошли сельсоветы:
 Алёшинский (ОКАТО 19 228 804, 19 населённых пунктов на левом берегу Шексны, центр — деревня Шиляково),
 Ивановоборский (ОКАТО 19 228 816, 20 населённых пунктов на правом берегу Шексны, центр — деревня Иванов Бор),
 Мигачевский (ОКАТО 19 228 848, 15 населённых пунктов на правом берегу Шексны, центр — деревня Мигачево).

География 
Расположено на юго-западе района. Граничит:
 на севере с Горицким и Ферапонтовским сельскими поселениями (часть границы с Горицким сельским поселением проходит по реке Шексне),
 на юге с Камешниковским сельским поселением Шекснинского района и Воскресенским сельским поселением Череповецкого района,
 на западе с Гулинским сельским поселением Белозерского района.

Населённые пункты 
В 1999 году был утверждён список населённых пунктов Вологодской области. С тех пор состав Алёшинского, Ивановоборского, Мигачевского сельсоветов не изменялся.

В состав сельского поселения входят 54 населённых пункта, в том числе
49 деревень,
2 местечка,
2 посёлка,
1 село.

Археология 
На отдельной возвышенной гряде у деревни Городище напротив пристани Горицы на реке Шексна находится селище Крутик IX—X веков, исследованное многими археологами с 30-х годов XX века. Многочисленные находки свидетельствуют о развитой местной металлургии и широких международных связях. Лепная керамика поселения у Городища аналогична керамике древнего Белоозера.

Примечания

Ссылки 
 Алёшинское сельское поселение на сайте администрации Кирилловского района

Муниципальные образования Кирилловского района
Сельские поселения Вологодской области